Беренфанг (нем. Bärenfang — «ловля медведей») — традиционный ликёр немецкой кухни, специалитет восточнопрусской кухни. Сейчас также производится в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Состоит в основном из мёда, который смешивается с водкой или каким-либо другим напитком с высоким содержанием алкоголя и настаивается несколько дней с палочкой корицы и лимонной цедрой. Ликёр не должен храниться в холоде, иначе мёд засахарится.

Разливной беренфанг 
Знатоки предпочитали разливной беренфанг, который собственноручно готовили хозяева питейных заведений. Но можно было купить и медовый шнапс, изготовленный на заводе. Самой известной была фирма «Тойке-Кёниг» в Кёнигсберге, выпускавшая напиток под фирменным названием Bärenjäger. В продаже постоянно были чудесной формы фляжки с декоративным плетением из лыка или соломы. Каждый производитель имел свои этикетки. Обычно на них был изображен разоряющий ульи бурый медведь. На этикетках можно было прочитать завлекающие изречения или короткие стишки.

Литература 
 

Немецкие ликёры
Кухня Восточной Пруссии